Xiaotun bezeichnet:

 Xiaotun (Ruzhou) (小屯镇), Großgemeinde der Stadt Ruzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Xiaotun (Wensheng) (小屯镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wensheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xiaotun (Dafang) (小屯乡), Gemeinde im Kreis Dafang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xiaotun (Zhenfeng) (小屯乡), Gemeinde im Kreis Zhenfeng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xiaotun (Xijiao) (小屯村), Dorf der Gemeinde Xijiao in der Stadt Anyang der chinesischen Provinz Henan
 Xiaotun (Lufu) (小屯村), Dorf des Straßenviertels Lufu in der Stadt Kunming der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiaotun (Taha) (肖屯达斡尔族村), Dorf der Daur in der Großgemeinde Taha in der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang